Валенти́на Чистяко́ва:
 Чистякова, Валентина Николаевна (1900—1984) — советская театральная актриса.
 Чистякова, Валентина Яковлевна (1916—1997) — советский хозяйственный и государственный деятель.